215 puede hacer referencia a:

 Los años
 215
 215 a. C.
 1215

 Otros
 215 oenone o (215) Enone, asteroide.
 NGC 215, galaxia.
 Código de área 215, en Estados Unidos.
 Calle 215, en Nueva York.

 Para el número 215, véase Número natural.